«Лесная песня» — драма-феерия Леси Украинки (1911). Ею инспирированы:
 «Лесная песня» — балет Михаила Скорульского по либретто Наталии Скорульской (1936).
 «Лесная песня» — художественный фильм Виктора Ивченко (киностудия им. А. Довженко, 1961).
 «Лесная песнь» — короткометражный мультфильм (киностудия «Киевнаучфильм», 1976).
 «Лесная песня. Мавка» — художественный фильм (1981).

См. также 
 Мавка: Лесная песня —  украинский ЗD-мультфильм